Jules Lapierre peut désigner :
 Jules Lapierre (1873-1933), syndicaliste français ;
 Jules Lapierre (1996-), fondeur français.